Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 283001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 1977 do 17 października 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

283001-283100

283101-283200

283201-283300

283301-283400

283401-283500

283501-283600

283601-283700

283701-283800

283801-283900

283901-284000

Przypisy 

Lista planetoid 283001-284000